Жозе Гонсалвеш:
 Гонсалвеш, Жозе (род. 1989) — португальский шоссейный велогонщик.
 Гонсалвеш, Жозе (род. 1985) — португальский футболист.